Hurricane kan avse:

Hawker Hurricane – ett stridsflygplan
Hurricane – smeknamnet på en boxare, se Rubin Carter
The Hurricane – en film om nämnda boxare
Hurricane (sång) - en sång av Bob Dylan om nämnda boxare som återfinns på albumet Desire
Hurricane (30 Seconds to Mars-låt) - en sång av 30 Seconds to Mars om nämnda boxare. Sången återfinns på albumet This Is War
Hurricane – en film från 1979, se Orkanen (film)
 Hurricane (musikgrupp) – serbisk musikgrupp bildad 2017
Hurricane (sång av Rebound) - en sång av Rebound
Daniel "Hurricane" Gilbert (–1974), en musiker; se Daniel Gilbert
Hurricane, Utah
Hurricane, West Virginia